, antipape au cours de l'année 844
 , la « papesse Jeanne », pape légendaire de 855 à 858.
 , pape de 872 à 882.
 , patriarche d'Antioche de 1004 à 1033
 Jean VIII patriarche copte d'Alexandrie de 1308 à 1320
 , empereur byzantin de 1425 à 1448.
 , comte de Vendôme de 1446 à 1477.
 , catholicos de l'Église arménienne de 1831 à 1842.

Homonymie